{{Taxobox début | animal | Aetosauroides | Aetosauroides scagliai life restoration.jpg| Vue d'artiste dAetosauroides scagliai}}Aetosauroides''' est un genre d'aétosaures, un ordre éteint de reptiles herbivores, du Trias supérieur d'Amérique du Sud. Il est l'un des cinq genres d'aétosaures connus d'Amérique du Sud, les autres étant Neoaetosauroides, Chilenosuchus, Aetobarbakinoides et Polesinesuchus. Trois espèces ont été nommées : l'espèce-type , décrite en 1960 par Rodolfo Casamiquela, et les espèces  et . Les fossiles ont été trouvés dans la Formation d'Ischigualasto en Argentine et celle de Santa Maria au Brésil, dont les âges estimés sont de la fin du Carnien et du début du Norien, faisant dAetosauroides l'un des plus anciens aéosaures découverts.

La taille totale du spécimen  est estimée à , pour une masse corporelle de 68 à  suivant les modèles. L'holotype  et le spécimen  sont de tailles plus réduites, avec une longueur totale de respectivement  et , et une masse d'environ 17 à .Aetosauroides a été proposé comme synonyme du genre Stagonolepis en 1996 et 2002 par Spencer Lucas et Andrew Heckert. Les petits spécimens des deux espèces ont été attribués à Stagonolepis robertsoni, et les plus grands spécimens ont été considérés comme appartenant à . Cette synonymie n'est toutefois pas reconnue, avec de nombreuses études identifiant des caractéristiques spécifiques qui permettent de distinguer Aetosauroides de Stagonolepis. Comptent parmi celles-ci les maxillaires ne touchant pas les narines, les trous ovales sur le corps de la vertèbre, et un bord convexe de la mâchoire inférieure. Une étude de 2011 considère les espèces  et  comme des synonymes d'.

Une analyse phylogénétique menée par Julia Desojo, Martín Ezcurra et Edio Kischlat en 2012 a révélé quAetosauroides se trouve en dehors de la famille des Stagonolepididae, regroupant jusqu'alors tous les aétosaures connus. Si cette phylogénie est correcte, Stagonolepididae et Aetosauria ne seraient pas des groupes équivalents, et Aetosauroides'' serait le premier aétosaure non stagonolepididé.

Références

Références taxinomiques 
 

Aetosauria
Taxon fossile décrit en 1960